Zhong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jun-Sheng Zhong
 Shi Qiang Zhong